Грабня́к — село в Україні, у Хорошівському районі Житомирської області. Населення становить 189 осіб.

Населення 
За даними перепису 2001 року населення села становило 189 осіб, з них 97,88 % зазначили рідною українську мову, а 2,12 % — російську.

Історія 
До 3 серпня 2016 року село входило до складу Грушківської сільської ради Хорошівського району Житомирської області.

Культурно-освітні установи 
 Сільський клуб

Примітки

Посилання 
 Погода в селі Грабняк 

Села Житомирської області